Antonella Ragno-Lonzi – ex schermitrice italiana
 Carla Lonzi – scrittrice, critica d'arte e femminista italiana
 Gianni Lonzi – ex pallanuotista, allenatore di pallanuoto e dirigente sportivo italiano